Příjmení Bareš (ženská obdoba Barešová) nosí více osobností:

 Arnošt Bareš (1898–1974) – český novinář, překladatel a ředitel pražského informačního ústředí OSN
 Bohumil Bareš (1906–1965) – český architekt
 Denisa Barešová – více osob
 František Bareš (1851–1924) – historik a pedagog
 Gustav Bareš (1910–1979) – český politik KSČ a novinář
 Igor Bareš (* 1966) – český herec
 Josef Bareš (1943–1982) - český silniční motocyklový závodník
 Ladislav Bareš (* 1952) – český egyptolog a arabista
 Martin Bareš (* 1968) – český neurolog a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 Pavel Bareš (1904–1984) a jeho bratr Bohumil Bareš (1906–1965) byli čeští architekti, autoři církevních (protestantských) staveb
 Bratranci Milan, Robert a Václav Barešovi ozbrojení ukradenými kulovnicemi přepadli 23. května 1978 v prostoru přehrady Jesenice na Chebsku autobus se studenty třetího ročníku říčanského gymnázia, kteří byli na školním výletě do NDR. Barešovi se snažili s autobusem plným rukojmí probít na Západ. Vše skončilo smrtí řidiče a jednoho z únosců – Milana Bareše.

Související články 
 Barešova lípa – památný strom ve vsi Suchý Důl
 Šlapanická švestka – československá odrůda slivoně, též Barešova švestka
 Bárta
 Bartoš
 Bureš
 Bakeš
 Baroš
 Barešova – ulice v Praze

Externí odkazy 
 
 Příjmení Bareš/Bares v USA